That steht für:
 That (Einheit), historisches Längenmaß in der Region Annam

That ist Namensteil folgender Personen:
 Hoan Ton-That, australischer Software-Programmierer und Unternehmer

Siehe auch: